Tjapko (voornaam)
Personen
Tjapko Poppens, burgemeester van Amstelveen
Tjapko van Bergen, Nederlands roeier